Дигрис () — литовская фамилия. Её женские варианты Дигрене (; замужняя женщина) и Дигрите (; девичья фамилия).

Известные носители 
 Дигрис, Леопольдас (род. 1934) — литовский органист.
 Дигрис, Стасис (1886—1952) — экономист, специалист банковского дела литовского происхождения
 Дигрис, Эдуардас (1944—1990) — литовский скрипач, брат органиста Леопольдаса Дигриса.